La  peut désigner :
 la Septième flotte des États-Unis, active depuis 1943 ;
 la  de la Marine impériale japonaise, active d'avril à .